Луэсия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 126,8 км². Население — 361 человек (на 2010 год). Расстояние — 104 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Iglesia románica de San Salvador
 Iglesia románica de San Esteban
 Monasterio prerrománico, llamado Corral de Calvo

Муниципалитеты Сарагосы